Paulin est un prénom masculin qui dérive de Paul.

Patronyme
Antiquité tardive et Moyen Âge
 Paulin de Trèves (300-358), évêque de Trèves opposé à l'arianisme ; fêté le 31 août.
 Paulin II, patriarche d'Antioche des « eustathiens » de 362 à environ 382 ;
 Paulin de Nole (Meropius Pontius Paulinus) (v. 353 - 431), évêque de Nole et poète latin ; fêté le 22 juin.
 Paulin de Milan (v. 370-428/29), secrétaire et biographe d'Ambroise de Milan ; 
 Paulin de Pella ( s.), poète latin chrétien de Gaule ;
 Paulin de Périgueux ( s.), versificateur des écrits de Sulpice-Sévère relatifs à saint Martin ; 
 Paulin d'Aquilée (750-802), grammairien, écrivain, poète, canonisé par l’Église catholique ; fêté le 11 janvier ;
 Paulin d'York (mort en 644), premier archevêque d'York vénéré comme saint par l'Église catholique romaine et l'Église anglicane ; fêté le 10 octobre.

Époque moderne et contemporaine
 Albert Paulin (1881-1955), homme politique français ;
 Paul Duport dit « Paulin » (1798-1866), auteur dramatique français ;
 Benjamin Paulin (né en 1978), chanteur français fils du designer Pierre Paulin ;
 Burt Paulin (né en 1955), homme politique canadien ;
 Catherina Paulin (née en 1985), joueuse de badminton seychelloise ;
 Edmond Paulin (1848-1915), architecte français prix de Rome et membre de l'Institut ;
 Frédéric Paulin (1972-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Gautier Paulin (1990-), pilote de motocross français ;
 Georges Paulin (1902-1942), dentiste, résistant, designer et inventeur français ; 
 Jean-Baptiste Paulin Guérin (1783-1855), artiste peintre français ;
 Jean-Baptiste-Alexandre Paulin (1796-1859), journaliste, editeur et libraire français, cofondateur du journal L'Illustration.
 Jean-Paul Paulin (1902-1976), réalisateur français, fils de Paul Paulin ;
 Jules-Antoine Paulin (1782-1876), militaire français ;
 Louis-François Paulin (1711-1770), acteur français ; 
Louisa Paulin (1888-1944), institutrice et poétesse d'expression française et occitane ; 
 Paul Paulin (1852-1937), sculpteur français ;
 Pierre Paulin (1927-2009), designer français ;
 Pierre-François Paulin, comte de Barral (1745-1822), chambellan du roi Jérôme de Westphalie, aurait inspiré Pierre Choderlos de Laclos pour le personnage de Valmont dans Les Liaisons dangereuses ; 
 Prosper Paulin (1844-?), enseignant, commissaire-priseur et homme politique canadien ;
 Scott Paulin 1950-), acteur américain ;
 Thierry Paulin (1963-1989), tueur en série français.

Homonymes

Toponymes 

 Paulin est une commune située dans le département de la Dordogne et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Paulin est une ancienne vicomté et commune située dans le département du Tarn et la région de Midi-Pyrénées. Son nom est devenu Paulinet en 1897.

 Saint-Paulin est une municipalité 

 Paulin est un village de la voïvodie de Mazovie.

Divers

 Le saint-paulin est un fromage français et canadien

Voir aussi
 Pierre-Paul Marsalés dit Polin (1863-1927), chanteur français;
 Raymond Polin (1910-2001), un philosophe français; 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme